Леонид Леонидович Товажнянский () — ректор Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» с 1999 по 2015 год. Заслуженный деятель науки и техники Украины (2003), Заслуженный работник высшей школы Украинской ССР (1983). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1999).

Биография 
Родился в семье служащего. Прошел трудовой путь от ассистента, доцента, проректора по научной работе, первого проректора к должности ректора Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Леонид Леонидович Товажнянский — признанный организатор высшего технического образования на Украине. Он внес значительный вклад в создание перечня специальностей, адаптированных к европейскому образовательному пространству, принятие НТУ «ХПИ» в ассоциацию университетов, подписание НТУ «ХПИ» «Magna Charta Universitatum» в 2005 году. Руководил созданием 3-х поколений принципиально новых учебных планов по 92 специальностям. Принимал активное участие в подготовке аттестации университета на IV уровень аккредитации и предоставлении ему статуса Национального технического университета.

Под его руководством созданы в университете новые кафедры и факультеты, а экспериментальные базы НТУ «ХПИ»: НИПКИ «Молния» и кафедры турбиностроения отнесены к научным объектам, которые составляют Национальное достояние Украины. Он организует работу, направленную на повышение эффективности научных исследований и внедрения разработок в ведущих предприятиях Украины и зарубежных стран, активно способствует пропаганде научных исследований.

Автор около 450 научных работ, в том числе 32 монографии, учебников и учебных пособий, 20 авторских свидетельств и патентов. Основал научную школу по интенсификации процессов тепло-и массообмена в химической, пищевой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также разработке современных теплообменных аппаратов. Подготовил 4 доктора и 55 кандидатов технических наук. Председатель специализированного совета по защите докторских диссертаций.

Значительное внимание уделяет популяризации научных разработок ученых университета, позволило за 10 лет получить 11 Государственных премий Украины в области науки и техники. Лично способствовал улучшению международных связей с 64 университетами США, Германии, Франции, России, Англии, Австрии, Польши, Венгрии. Л. Л. Товажнянський большое внимание уделял развитию материально-технической базы. Принимал участие в проектировании и строительстве двух учебных корпусов, дворца спорта, спортивной базы в Алуште, научно-исследовательского комплекса института «Молния». При его участии создан медицинский центр и центр первичной медицинской помощи студентам «Радмир-политех», современный центр высоких технологий в машиностроении. Заканчивается строительство книгохранилища фундаментальной библиотеки ХПИ на 2 млн томов.

Принимает активное участие в общественной работе. В 1966 году избирался заместителем, а с 1967 по 1970 год был избран председателем профсоюзного комитета Харьковского политехнического института. С 1990 по 1994 год избирался депутатом Киевского районного совета г. Харькова, член секции машиностроения и транспорта Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники.

Награды и звания 
 Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (4 октября 2013 года) — за значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, высокий профессионализм. 
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (28 ноября 2007 года) — за  значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Украины, весомые достижения в трудовой деятельности, многолетний добросовестный труд и по случаю годовщины подтверждения всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 года Акта провозглашения независимости Украины.
 Орден Дружбы (14 мая 2014 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие торгово-экономических, научных и культурных связей.
 Орден «Знак Почёта» (1985).
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (2003).
 Заслуженный работник высшей школы Украинской ССР (1983).
 Государственная премия Украины в области науки и техники (1999) — за весомый творческий вклад и активное участие во внедрении новых технологий в промышленный комплекс «Крымский содовый завод», экономической зоны «Сиваш» (Автономная Республика Крым).
 Почётный гражданин Харькова (2011).
 Почётная грамота Кабинета министров Украины.
 Почётная грамота Верховной Рады Украины (2004).
 звание «Почётный профессор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева» (2010).

Примечания 

Почётные граждане Харькова
Почётные профессора Российского химико-технологического университета
Преподаватели Харьковского политехнического института
Ректоры Харьковского политехнического института